Trois subdivisions administratives de la province du Hebei en Chine portent le nom de district de Qiaoxi (桥西区) :
 le district de Qiaoxi de la ville de Shijiazhuang ;
 le district de Qiaoxi de la ville de Xingtai ;
 le district de Qiaoxi de la ville de Zhangjiakou.

Homonymie de toponyme